Антарктична дослідницька станція — науково-спостережний пункт, збудований на узбережжі Південного океану в Антарктиці, а також на дрейфуючих крижинах. В Антарктиці розташовані численні наукові полярні станції та бази різних країн, на котрих ведуться наукові (біологічні, географічні, геологічні та метеорологічні) дослідження. За Договором про Антарктику, будь-яка країна в наукових цілях має право збудувати свою станцію південніше 60° пд. ш. На теперішній час наукові колективи, чисельністю від 4 000 до 800 чоловік (залежно від сезону), на материку представлені 30 країнами.

Список станцій

Посилання 

 Антарктичні станції
 Дослідження Антарктики 
 Антарктичні станції On-line
  Antarctic Exploration Timeline  — історія досліджень Антарктики.

Списки:Антарктида